Diedrich steht für:

 Schiffswerft Diedrich in Oldersum
 Zeche Diedrich in Dortmund-Berghofen

Diedrich ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Diedrich (* 1957), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Integrierte Automatisierung
 Cornelia Diedrich (* 1971), deutsche Köchin, Unternehmerin, Moderatorin und Buchautorin, siehe Cornelia Poletto
 Friedrich Diedrich (1935–2015), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Hans Jürgen Diedrich (1923–2012), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Ingrid Hasselblatt-Diedrich (* 1940), deutsche Chirurgin und ärztliche Standespolitikerin
 Julius Diedrich (1819–1890), deutscher lutherischer Theologe und Pastor
 Karla Nina Diedrich (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Klaus Diedrich (* 1946), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

 Maria I. Diedrich (* 1950), deutsche Amerikanistin
 Peter Diedrich (* 1945), deutscher Mediziner
 Szaundra Diedrich (* 1993), deutsche Judoka
 Torsten Diedrich (* 1956), deutscher Historiker
 Wilhelm Diedrich (1925–1986), deutscher Maler
 Willi Diedrich (1923–2018), deutscher Jurist, Berliner Senatsdirektor

Siehe auch:
 Diederich
 Diedrichs
 Dietrich